Монори (Monory или Monori) — фамилия.
 Монори, Лили (род. 1945) — венгерская актриса театра и кино.
 Монори, Рене (1923—2009) — французский государственный деятель, председатель Сената Франции (1992—1998).